La Asociación Gremial de Computación es el sindicato que nuclea a los trabajadores informáticos de la República Argentina.

Historia 

Fundado en 1992, el gremio realizó su inscripción ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, reconocida por Resolución MTySS 910 del 08/11/1993, con representación en todo el territorio de la República Argentina.

En el año 2018 mediante la resolución 239/18 le fue otorgada la Personería Gremial con carácter de asociación gremial de primer grado para agrupar a los trabajadores que desarrollen tareas de operador, programador, analista soporte técnico, desarrollo de sistemas, centro de cómputos, técnicos, con zona de actuación en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Esta resolución se publicó en el Boletín Oficial el 22/08/2020

Delegaciones Regionales 
Este sindicato tiene su Sede Central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), contando con Delegaciones Regionales en:

 Capital Federal, Ciudad Autónoma de Bueno Aires
La Plata, Berisso y Ensenada, Provincia de Buenos Aires
Tandil, Provincia de Buenos Aires
Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires
La Matanza, Provincia de Buenos Aires
Resistencia y R. Sáenz Peña, Provincia de Chaco

 Santa Fe y Rosario, Provincia de Santa Fe
San Luis, Provincia de San Luis

 Paraná y Concordia, Provincia de Entre Ríos

 Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba

 Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza

 Puerto Madryn y Trevelin, Provincia de Chubut

Consejo Directivo Nacional

 Secretario General: Ezequiel Tosco
 Secretario Adjunto: Victoria Reartes
 Secretario Gremial e Interior: Jorge Julián
 Secretario de la Actividad: Juan Manuel Padilla
 Secretario de Acción Social: Juan Carlos Paulucci
 Tesorero: Edgardo Genini
 Vocal Titular 1: Manuel Alonso
 Vocal Titular 2: Jorge Cabezas
 Vocal Suplente 1: Martin Olivera
 Vocal Suplente 2: vacante

Formación e Investigación 

Mediante las actividades de Formación Profesional y Capacitación para el Trabajo, el gremio informático ha consolidado su entidad como un actor de peso en el sector tecnológico nacional, habiendo sido incorporado al Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, bajo el N.º 99445636

Escuela de Verano AGC 
Con el aval académico de la Universidad Tecnológica Nacional, a través de sus facultades regionales Resistencia y Santa Fe, se realizaron durante febrero y marzo de 2018, capacitaciones en tecnologías avanzadas, orientadas a difundir conocimientos sobre Ciberseguridad e inteligencia para amenazas cibernéticas, Investigación del Cibercrimen, Blockchain Cadena de Bloques), Criptomonedas, e-Commerce.

Cooperación y Asistencia Técnica 
Con el objetivo de potenciar el alcance de sus acciones de Formación e Investigación, la Asociación Gremial de Computación ha celebrado convenios de cooperación y asistencia técnica con la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

En el ámbito gremial, asimismo, se ha conveniado con otras entidades, como la Delegación santafesina de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) o la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el propósito de brindarse mutua asistencia en temas de formación y capacitación, tanto sindical como profesional, e incluso para el abordaje de acciones conjuntas en defensa de los derechos de los trabajadores.

Publicaciones 
Con su sello editorial propio, Libros IT, la Asociación Gremial de Computación ha editado el e-book Historia del Sindicalismo Tecnológico en la Argentina (descarga), que recupera los 25 años de lucha del gremio informático en defensa de los derechos de los trabajadores del Conocimiento. El libro electrónico fue presentado en el Espacio Digital de la XXXIV Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, el 1 de mayo de 2017.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial de AGC: http://www.agc.org.ar
Sitio web Trabajadores Informáticos: https://informaticos.ar
 Página oficial en [Facebook] (red social): AGC Argentina
 Página oficial en [Twitter] (red social): AGC Argentina
 AGC impulsa debate parlamentario sobre el impacto de la Revolución 4.0 en el trabajo y la seguridad social
 Trabajadores Informáticos Tandil debatieron sobre la Cuarta Revolución Industrial en el Congreso

Derecho laboral
Organizaciones no gubernamentales
Sindicatos de Argentina
Sindicatos de servicios